PSZ steht für:
 Psychoanalytisches Seminar Zürich (PSZ), Ausbildungs-Institut für Psychoanalyse, gegründet 1958 
 Psychosoziales Zentrum
 Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie, siehe Polnische Streitkräfte im Westen
 Projekt Strukturentwicklung Zoll
 teilstabilisiertes Zirconiumdioxid (ZrO2)
 Flughafen Puerto Suárez, IATA-Code des bolivianischen Flughafens
 Powiat Szamotulski in der Woiwodschaft Großpolen, Polen (Kfz-Kennzeichen)

Abkürzung